Multishow Registro: Sete Chaves é o segundo DVD da banda brasileira NX Zero, lançado em 26 de janeiro de 2010. O DVD traz um documentário com mais de uma hora de duração, entrevistas, depoimentos inéditos e exclusivos da banda, cenas de estrada e shows das últimas turnês da banda, nove videoclipes, sendo cinco inéditos de músicas do álbum Sete Chaves, além de bastidores das gravações do álbum.

O documentário foi exibido em 25 de janeiro daquele ano pelo canal Multishow e no dia seguinte, chegou às lojas de todo o Brasil em DVD.

Extras do DVD 
 Making Of: 22 minutos com imagens das gravações que foram feitas separadamente por instrumento e vocal. Traz também muitas brincadeiras que a banda fez durante esse tempo.

Videoclipes 
 Só Rezo
 Confidencial
 Mais Além
 Insubstituível
 Perto de Você
 Cedo ou Tarde
 Daqui pra Frente
 Cartas pra Você
 Espero a Minha Vez
Álbuns de NX Zero
Álbuns de vídeo de 2010